Příjmení Hobbs nese více různých osobností:

 Chelsea Hobbs (* 1985) – kanadská herečka
 Jack Hobbs (1882–1963) – anglický kriketista
 Mary Anne Hobbs (* 1964) – anglická diskžokejka, novinářka a rozhlasová moderátorka